ECA steht als Abkürzung für:

 Castrop-Rauxel Hauptbahnhof nach DS 100
 ECA-Siedlung, Wohnungsbauprojekt im Rahmen des Marshallplans
 ECA-Stack, eine Kombination aus den Wirkstoffen Ephedrin, Koffein und Aspirin
 Economic Commission for Africa, siehe Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika
 Economic Cooperation Administration, US-amerikanische Agentur im Rahmen des Marshallplans
 Embodied Conversational Agent, virtueller Mensch mit Kommunikationsfähigkeit
 Emission Control Area, eine Schifffahrtszone
 Ethylcyanacrylat, eine chemische Verbindung
 Eurocypria, Fluggesellschaft der Republik Zypern (ICAO-Code)
 Europe Continental Airways, siehe Crossair Europe 
 European Cheerleading Association, Europaverband für Cheerleading
 European Club Association, eine Interessenvertretung europäischer Fußballvereine
 European Coastal Airlines, kroatische Fluggesellschaft 
 European Cockpit Association, Verband europäischer Pilotenvereinigungen
 European Competition Authorities, eine Organisation des Wettbewerbschutzes
 European Consortium for Accreditation in Higher Education
 European Council of Artists, europäischer Künstlerverband 
 European Court of Auditors, siehe Europäischer Rechnungshof
 European Crystallographic Association
  Early Central Anatolian Neolithic, das akeramische Neolithikum in Zentralanatolien
  European Canoe Association 

EC-A steht für:
 Provinz Azuay in Ecuador nach ISO 3166-2

Siehe auch
 Eça

Abkürzung